

Agriculture 
 Trousseau, cépage noir cultivé dans le Jura et au Portugal.

Littérature 
 Le Trousseau, nouvelle d'Anton Tchekov.

Médecine 
 Syndrome de Trousseau, ou thrombophlébite migrante paranéoplasique ;
 Signe de Trousseau, réflexe contracteur de la main, décrit par Armand Trousseau ;
 Thrombopénie de Paris-Trousseau, syndrome hématologique.

Patronymes 
 Armand Trousseau, médecin et clinicien français du .

Sociologie 
 Trousseau de naissance, ensemble des vêtements (bodies et brassières, langes, maillots, grenouillères, pyjamas, chaussettes, turbulette) et objets nécessaires au nouveau-né (couffin, cape de bain).
 Trousseau d'internat, ensemble des vêtements et objets qu'un enfant doit emmener en internat ou en colonie de vacances.
 Trousseau de mariage, linge personnel et de maison qu'une jeune fille devait posséder avant son mariage.
 Trousseau funéraire, ensemble des objets votifs accompagnant le défunt dans sa tombe.

Toponymes 
 Château de Trousseau, château français situé dans l'Essonne.
 Hôpital Armand-Trousseau, hôpital public du  de Paris.
 Rue Trousseau, rue du  de Paris.
 Square Trousseau, square du  de Paris.